Cette page contient les pages d'homonymie de Scarfe et Scarff.

  ;
 Gerald Scarfe (1936-), un dessinateur et caricaturiste anglais ;
 Jonathan Scarfe (1975-), un acteur canadien.

Voir aussi 
 (6532) Scarfe, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes